Евгений Порфирьевич Пономаре́нко (; 1909—1994) — украинский, советский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1960).

Биография 
Родился  года в Херсоне (ныне в Украине).

Вышел на сцену херсонского клуба будучи ещё школьником. 

В 1924—1926 годах учился в Одесской трудовой школе № 39.

В 1926—1936 годах — актёр театра украинской Госдрамы в Одессе (с 1930 — Одесский Театр Революции, с 1946 — Одесский украинский музыкально-драматический театр им. Октябрьской революции, с 1995 — имени В. Василько). В 1928 году при театре окончил драматическую студию (учился у Л. Гаккебуш и В. Василько).

В 1931—1932 годах служил в Красной армии в качестве артиста Харьковского Красноармейского театра.

С 1936 года — актёр Киевского украинского драматического театра им. И. Франко.

Снимался в кино с 1931 года. Член Союза кинематографистов Украины.

Член ВКП(б) с 1944 года.

Умер 4 августа 1994 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Семья 
 Жена — Наталия Михайловна Ужвий (1898—1986), украинская советская актриса театра и кино. Народная артистка СССР (1944). Е. Пономаренко бережно относился к наследию великой актрисы, упорядочил архив, добивался увековечения её памяти.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Украинской ССР (1940)
 Народный артист Узбекской ССР (1944)
 Народный артист Украинской ССР (1951)
 Народный артист СССР (1960)
 Государственная премия Украинской ССР им. Т. Шевченко (1971) — за исполнение роли Антонио в спектакле «Память сердца» А. Е. Корнейчука
 Орден Ленина (27.10.1967) 
 Орден Трудового Красного Знамени (1951)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Медаль «В память 1500-летия Киева» (1982)

Творчество

Роли в театре

Одесский Театр Революции 
 1930 — «Кадры» И. К. Микитенко — беспризорный Котя
 1933 — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Хлестаков
 1933 — «Гибель эскадры» А. Е. Корнейчука — мичман Кноррис
 1933 — «Укрощение строптивой» У. Шекспира — Грумио
 «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Вафля

Киевский украинский драматический театр им. И. Франко 
 1936 — «Дон Карлос» Ф. Шиллера — Дон Карлос
 1937 — «Последние» М. Горького — Пётр
 1938 — «Ой, не ходи Грицю…» М. П. Старицкого — Дмитрик
 1939 — «Последняя жертва» А. Н. Островского — Дергачёв
 1940 — «Много шума из ничего» У. Шекспира — Клавдио
 1942 — «Суета» И. К. Карпенко-Карого — Иван
 1942 — «Фронт» А. Е. Корнейчука — Сергей Горлов
 1946 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Петя Трофимов
 1947 — «Молодая гвардия» по А. А. Фадееву — Олег Кошевой
 1948 — «Макар Дубрава» А. Е. Корнейчука — Трофим Голуб;
 1948 — «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Григорий Незнамов
 1951 — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — матрос Швандя
 1952 — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Иван Александрович Хлестаков
 1954 — «Петербургская осень» А. Е. Ильченко — Т. Г. Шевченко
 1957 — «Филумена Мартурано» Э. Де Филиппо — Доменико
 1964 — «Страница дневника» А. Е. Корнейчука — Искра
 1968 — «Когда мёртвые оживают» И. Д. Рачады — Д. М. Карбышев
 1970 — «Память сердца» А. Е. Корнейчука — Антонио
 1970 — «Уступи место завтрашнему дню» В. Дельмар — Барклей Купер
 1982 — «Ретро» А. М. Галина — Николай Михайлович

Фильмография 
 
 1931 — Штурмовые ночи — молодой рабочий
 1931 — Звездоносцы
 1936 — Застава у Чертова брода
 1938 — Кармелюк — Левко
 1938 — Митька Лелюк — партизан Мороз
 1942 — Партизаны в степях Украины — фашистский офицер
 1945 — Непокорённые — Андрей Проценко
 1953 — Калиновая роща (фильм-спектакль) — Николай Верба
 1956 — Суета (фильм-спектакль) — Иван
 1959 — Иванна — чекист Садаклий
 1960 — Наследники (фильм № 3, из трилогии Киевлянка))— Чуприенко
 1961 — На крыльях песни (музыкальный фильм)
 1970 — Уступи место… (фильм-спектакль) — Барк Купер
 1973 — Страница дневника (фильм-спектакль) — Искра Аркадий Васильевич
 1982 — Ретро (фильм-спектакль) — Николай Михайлович Чмутин
 1985 — Мужчины есть мужчины — эпизод

Литературные сочинения 
 Пономаренко Є.П. Думки артиста. — Київ, 1961.

Литература 
 Сидоренко З. Євген Пономаренко. — Київ, 1977.
 Пономаренко Євген Порфирович // Шевченківські лауреати: 1962—2001. Київ, 2001. — С.433-434.

Примечания

Ссылки 
 Валентина Заболотная. Ужвий — Пономаренко // День. — 2005. — 18 марта.

Персоналии:Одесский украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько
Персоналии:Киевский театр им. И. Франко
Члены КПСС
Похороненные на Байковом кладбище